В комбинаторике числом Стирлинга второго рода из n по k, обозначаемым  или , называется количество неупорядоченных разбиений n-элементного множества на k непустых подмножеств.

Рекуррентные представления 

Числа Стирлинга второго рода удовлетворяют рекуррентным соотношениям:

 1)  для . 
 2) .
 при естественных начальных условиях ,    при   и   при .

Явная формула

Таблица значений при

Свойства 

  где 
 
  — число Белла.

См. также 
 Число Стирлинга первого рода
 Число Белла

Ссылки 

 
 Д. Белешко Комбинаторика (часть 2). СПбГУ ИТМО.

С
Комбинаторика